Seznam polkov z zaporedno številko 47.

Seznam 
 Pehotni
 47. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 47. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 47. pehotni polk (Wehrmacht)
 47. strelski polk (ZSSR)
 47. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 47. grenadirski polk (Wehrmacht)
 47. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 47. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 47. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 47. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 47. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi